Здесь представлена полная дискография американской метал-группы Staind, которая образовалась в Спрингфилде (штат Массачусетс) 24 ноября 1995 года. С момента существования группа выпустила 7 студийных альбомов, 25 синглов, 1 концертный альбом, 1 сборник, 18 видеоклипов и 2 видеоальбома. Количество проданных копий альбомов группы по всему миру составляет более 15 миллионов.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Видеоальбомы

Синглы

Студийные синглы

Промосинглы

Саундтреки

Видеоклипы

Примечания 

Staind